Gagos ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Gagos (Celorico de Basto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Celorico de Basto
 Gagos (Guarda), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho da Guarda

Gagos ist der Familienname folgender Personen:
 Traianos Gagos (1960–2010), US-amerikanischer Papyrologe

pt:Gago